

Cinema
La donna del giorno (Woman of the Year) – film statunitense del 1942 diretto da George Stevens

Teatro
Woman of the Year – musical basato sul film La donna del giorno, debuttò al Palace Theatre di Broadway nel 1981

Televisione
Woman of the Year – film per la televisione statunitense del 1976 con Joseph Bologna diretto da Jud Taylor
Woman of the Year – film per la televisione statunitense del 1984 con Barbara Eden diretto da Peter Stone